Faraj Ibn Khayr Al-Tutaliqi (Santo Aleixo da Restauração, século VIII ou XI - [?], [?]), foi guerreiro muladi que desafiou a autoridade de Abderramão II, Emir de Córdoba, em 848 - 849, sendo derrotado e acabando por se tornar governador de Beja.

Santo Aleixo da Restauração